Holtmühle (plaats), een Ortsteil van Wegberg, Kreis Heinsberg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Holtmeule of Holtmühle, een voormalige bovenslagwatermolen in Tegelen, gemeente Venlo
Kasteel Holtmühle, een kasteel ten zuidoosten van Tegelen
Holtmühle (natuurgebied), een natuurgebied ten oosten van Tegelen

Zie ook: Holtmeulen, een voormalige watermolen te Geijsteren